Andrew Scott Bodnarchuk (né le  à Drumheller, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Le , il signe un contrat d'une saison de  $ avec Blue Jackets de Columbus.

Il participe avec l'équipe LHJMQ au Défi ADT Canada-Russie en 2005, 2006 et 2007.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
|2005-2006 || Mooseheads de Halifax || LHJMQ ||68 ||6 ||17 ||23 ||136 ||11 ||0 ||2 ||2 ||22 
|-
|2006-2007 || Mooseheads de Halifax || LHJMQ ||63 ||16 ||41 ||57 ||96 ||12 ||1 ||10 ||11 ||25 
|-
|2006-2007 || Bruins de Providence || LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2007-2008 || Mooseheads de Halifax || LHJMQ ||65 ||10 ||33 ||43 ||89 ||14 ||0 ||9 ||9 ||16 
|-
|2008-2009 || Bruins de Providence || LAH ||62 ||1 ||9 ||10 ||33 ||15 ||0 ||2 ||2 ||22
|-
|2009-2010 || Bruins de Providence || LAH ||70 ||5 ||10 ||15 ||51 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Bruins de Boston || LNH ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Bruins de Providence || LAH || 75|| 1|| 15|| 16|| 91|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Bruins de Providence || LAH || 63|| 5|| 12|| 17|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Monarchs de Manchester || LAH || 69|| 5|| 15|| 20|| 77|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2013-2014 || Monarchs de Manchester || LAH || 73 || 8 || 24 || 32 || 89 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2014-2015 || Monarchs de Manchester || LAH || 61 || 5 || 20 || 25 || 84 || 19 || 0 || 6 || 6 || 14
|-
|2015-2016 || Monsters du lac Érié || LAH || 14 || 2 || 6 || 8 || 10 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 16 || 0 || 2 || 2 || 8 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Avalanche du Colorado || LNH || 21 || 0 || 2 || 2 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Stars du Texas || LAH || 69 || 5 || 21 || 26 || 69 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2017-2018 || Stars du Texas || LAH || 73 || 3 || 18 || 21 || 68 || 22 || 1 ||	0 || 1 || 23
|-
|2018-2019 || EHC Munich || DEL ||50 ||2 ||11 ||13 ||52 ||18 ||0 ||1 ||1 ||12
|-
|2019-2020 || EHC Munich || DEL ||51 ||1 ||5 ||6 ||95 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| Nürnberg Ice Tigers || DEL || 28 || 2 || 3 || 5 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Nürnberg Ice Tigers || DEL || 42|| 2 || 11 || 13 || 93 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0

| 42 ||0 ||4 ||4 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-

En équipe nationale 

|-
| 2005 || align=left| Canada Atlantique U17 || aling=left|Défi mondial des moins de 17 ans || 6 ||0 ||2 ||2 ||8 || align=left| Médaille de bronze
|-

Trophées et distinstions

Ligue américaine de hockey 

 Il remporte la Coupe Calder avec les Monarchs de Manchester en 2014-2015.

Notes et références 

Naissance en juillet 1988
Naissance en Alberta
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Mooseheads de Halifax
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Nürnberg Ice Tigers